

Patronyme 
Carl Kahler (1856-1906), peintre autrichien ; 
Hans-Joachim Kahler (1908-2000), général allemand ;
Otto Kahler (1849-1893), médecin tchèque ;
Wolf Kahler (né en 1940), acteur allemand.

Médecine 
Myélome multiple, aussi connue sous le nom de « maladie de Kahler ».

Toponyme 
Kahler, une section de la commune luxembourgeoise de Garnich.

Homonymie de patronyme germanique